2 miejscowości w Polsce:
 Sobowice – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm
 Sobowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno